LFMN est un code qui signifie :
 

Codes OACI des aéroports